Kostal bezeichnet

 Kostal Gruppe, deutsche Unternehmensgruppe
 Košťál, Berg in Tschechien

Kostal ist der Familienname folgender Personen:
 Helmut Kostal (1944–2015), deutscher Unternehmer
 Irwin Kostal (1911–1994), US-amerikanischer Arrangeur, Komponist von Filmmusik und Dirigent
 Miroslav Košťál (1881–1953), tschechischer Schachkomponist, siehe Miroslav Havel
 Pavel Košťál (* 1980), tschechischer Fußballspieler